ewolucjonizm (biologia)
 ewolucjonizm w naukach społecznych i historii
 ewolucjonizm (myśl polityczna)